David O’Connell (ur. 1953–2023) – amerykański duchowny rzymskokatolicki pochodzenia irlandzkiego, biskup pomocniczy Los Angeles w latach 2015–2023
 David O’Connell (ur. 1956) – amerykański duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny Trenton od 2010